Bogdaschkino (russisch ) ist der Name oder Namensbestandteil folgender Dörfer in Russland:
 Bogdaschkino (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Bogdaschkino (Uljanowsk, Tscherdakly), im Rajon Tscherdakly der Oblast Uljanowsk
 Bogdaschkino (Uljanowsk, Zilna), im Rajon Zilna der Oblast Uljanowsk
 Russkoje Bogdaschkino, in der Republik Tatarstan